Brudzew (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Brudzew (Łódź), een plaats in de Poolse gemeente Błaszki in het Poolse woiwodschap Łódź
 Brudzew (powiat Kaliski), een plaats in de Poolse gemeente Blizanów in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Brudzew (powiat Turecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Turecki